Макаркино — название населённых пунктов в России:

 Макаркино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Макаркино — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Макаркино — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1960-е годы.
 Макаркино — деревня в Черлакском районе Омской области.